En Pologne :
 Dobromil, une localité dans la voïvodie de Basse Silésie.
 Dobromil, un village dans la voïvodie de Podlachie.